Duhabi (Dhanusa)
 Duhabi (Sunsari)